Adamovo žebro je pojem známý z biblického příběhu o Adamovi a Evě, může se ale jednat o:

 Adamovo žebro (film, 1923) – americké filmové drama režiséra Cecila B. DeMillea z roku 1923
 Adamovo žebro (film, 1949) – americká filmová komedie režiséra George Cukora z roku 1949 s Katharine Hepburnovou a Spencerem Tracym v hlavní roli
 Adamovo žebro (film, 1958) – bulharský film režiséra Antona Marinoviče z roku 1958
 Žebro Adamovo (Mikulášek) – básnická sbírka Oldřicha Mikuláška z roku 1981